

Nederlandse personen
 De Lange (geslacht), adellijke familie
 Allert de Lange (1855-1927), uitgever en boekhandelaar
 Anny de Lange (1917-1987), actrice
 Bob de Lange (1916-1978), acteur en regisseur
 Cees de Lange (1913-1974), conferencier en presentator
 Charlène de Lange (1986), zangeres
 Cornelis Johan de Lange (1752-1820), regent, patriot en geschiedschrijver
 Cornelia de Lange (1871-1950), kinderarts
 Daniël de Lange (1841-1918), musicus en componist
 Esther de Lange (1975), politica
 Frans de Lange (1965), politicus
 Gijs de Lange (1956), acteur en regisseur
 Harry de Lange (1919-2001), econoom
 Ilse DeLange (1977), zangeres
 Joseph de Lange (1883-1948), architect
 Karin de Lange (1964), atlete gespecialiseerd in de sprint
 Kees de Lange (1943), hoogleraar en politicus
 Lucie de Lange (1957), stemmenartiest, actrice en zangeres
 Maureen de Lange (1978), shorttrackster
 Melanie de Lange (1978), shorttrackster
 Patrick de Lange (1976), honkballer
 Paul de Lange (1981), voetballer
 Samuel de Lange jr. (1840-1911), musicus en componist
 Samuel de Lange sr. (1811-1884), pianist, organist en componist
 Titia de Lange (1955), geneticus

Overige personen
 Nicholas de Lange (1944), Brits rabbijn, taal- en geschiedkundige alsmede vertaler
 Nicolas De Lange (1989), Belgisch voetballer
 Wiesje de Lange (1938-2013), Nederlands-Israëlisch schrijfster en activiste

Overige
 bijnaam van Klaas Bruinsma
 Huis De Lange, woonhuis in Alkmaar
 Syndroom van Cornelia de Lange, erfelijke en aangeboren afwijking

Zie ook 
 DeLange (doorverwijspagina)